Улица Лорье, ,  — название нескольких улиц в городах Канады, данное в честь Уилфрида Лорье.

 Улица Лорье (Гатино)
 Улица Лорье (Монреаль)